Eudes de Bourgogne est un nom porté par plusieurs membres de la maison capétienne de Bourgogne, notamment : 
 , duc de Bourgogne de 1079 à 1102;
 , duc de Bourgogne de 1143 à 1162;
 , duc de Bourgogne de 1192 à 1218;
 , duc et comte consort de Bourgogne de 1315 à 1350;
 Eudes de Bourgogne, mort en 1266, comte de Nevers, Auxerre et Tonnerre, fils aîné et héritier du duc ;